Alice Tumler – conduttrice televisiva austriaca
 Marco Tumler – ex sciatore alpino svizzero
 Marian Tumler – teologo austriaco
 Thomas Tumler – sciatore alpino svizzero